В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Los Angeles 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Сьюзен Лео і Кім Сендс виграли титул, у фіналі перемігши пару Пінат Луї і Маріта Редондо 6-1, 4-6, 6-1.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (чвертьфінал)

 Сью Баркер /  Енн Кійомура (1-ше коло)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

LA Women's Tennis Championships